Het Nederlands kampioenschap biljarten in de spelsoort ankerkader 47/1 is de opvolger van het in 1948 afgeschafte ankerkader 45/1.

Erelijst

Medaillespiegel 

Ankerkader 47/1